Улица Добролюбова () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от улицы Теробороны (Гагарина) до улицы Солнечная.

Примыкает улица Спортивная.

История 
Овражная улица была проложена в 1959 году от улицы Гагарина и была застроена индивидуальными домами.

В 1960 году улица получила современное название — в честь русского литературного критика Николая Александровича Добролюбова.

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении к административной границе Черниговского горсовета с Черниговским районом. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой улиц Гагарина, Спортивная и Солнечная. 

Ни один дом не числится за данной улицей, невзирая на это улица присутствует в «Перечне улиц города Чернигова» («Перелік вулиць міста Чернігова»), утвержденном Решением исполнительного комитета городского совета № 164 от 15 июня 2009 года. 

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 233 ДОБРОЛЮБОВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова